|-
|(98251)||2000 SQ169|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,143|| align=right|4,25|| align=right|3,456||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98252)||2000 SY170|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,079|| align=right|8,11|| align=right|3,796||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98253)||2000 SH174|| align=right|14,9|| align=right|2,331|| align=right|0,145|| align=right|9,44|| align=right|3,559||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98254)||2000 SU178|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,200|| align=right|4,19|| align=right|3,440||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98255)||2000 SX180|| align=right|15,6|| align=right|2,324|| align=right|0,183|| align=right|1,49|| align=right|3,543||MBA||19. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(98256)||2000 SD181|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,120|| align=right|12,59|| align=right|5,158||MBA||19. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98257)||2000 SJ181|| align=right|15,5|| align=right|2,314|| align=right|0,093|| align=right|4,70|| align=right|3,520||MBA||19. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98258)||2000 SG182|| align=right|15,3|| align=right|2,251|| align=right|0,197|| align=right|6,50|| align=right|3,377||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98259)||2000 SH182|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,166|| align=right|8,33|| align=right|3,668||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98260)||2000 SL182|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,219|| align=right|7,82|| align=right|3,610||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98261)||2000 SA185|| align=right|15,7|| align=right|2,412|| align=right|0,107|| align=right|7,32|| align=right|3,746||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98262)||2000 SF185|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,203|| align=right|6,92|| align=right|3,609||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98263)||2000 SR185|| align=right|16,3|| align=right|2,443|| align=right|0,123|| align=right|7,23|| align=right|3,818||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98264)||2000 SO187|| align=right|16,0|| align=right|2,324|| align=right|0,111|| align=right|4,65|| align=right|3,543||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98265)||2000 SX187|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,144|| align=right|7,18|| align=right|3,596||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98266)||2000 SU189|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,174|| align=right|5,94|| align=right|3,387||MBA||22. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98267)||2000 SN193|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,125|| align=right|4,83|| align=right|3,504||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98268)||2000 SR196|| align=right|16,1|| align=right|2,354|| align=right|0,178|| align=right|5,64|| align=right|3,612||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98269)||2000 SL200|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,136|| align=right|5,82|| align=right|3,470||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98270)||2000 SW203|| align=right|16,3|| align=right|2,425|| align=right|0,170|| align=right|3,76|| align=right|3,775||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98271)||2000 SY203|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,153|| align=right|1,24|| align=right|3,486||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98272)||2000 SN205|| align=right|15,1|| align=right|2,464|| align=right|0,099|| align=right|5,57|| align=right|3,868||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98273)||2000 SG207|| align=right|16,5|| align=right|2,278|| align=right|0,068|| align=right|5,14|| align=right|3,438||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98274)||2000 SU207|| align=right|16,4|| align=right|2,418|| align=right|0,173|| align=right|2,74|| align=right|3,758||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98275)||2000 SB211|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,159|| align=right|5,34|| align=right|3,447||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98276)||2000 SF211|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,102|| align=right|7,02|| align=right|3,623||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98277)||2000 SM211|| align=right|15,5|| align=right|2,383|| align=right|0,059|| align=right|7,24|| align=right|3,678||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98278)||2000 SE212|| align=right|16,5|| align=right|2,163|| align=right|0,146|| align=right|5,88|| align=right|3,181||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98279)||2000 SK212|| align=right|14,8|| align=right|2,414|| align=right|0,145|| align=right|7,16|| align=right|3,749||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98280)||2000 SU213|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,181|| align=right|18,26|| align=right|4,107||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98281)||2000 SZ216|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,140|| align=right|7,62|| align=right|3,740||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98282)||2000 SY217|| align=right|15,2|| align=right|2,491|| align=right|0,190|| align=right|6,67|| align=right|3,931||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98283)||2000 SB218|| align=right|15,1|| align=right|2,364|| align=right|0,150|| align=right|7,30|| align=right|3,634||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98284)||2000 SG218|| align=right|14,8|| align=right|2,369|| align=right|0,083|| align=right|7,52|| align=right|3,645||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98285)||2000 SV220|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,101|| align=right|6,94|| align=right|3,795||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98286)||2000 SR221|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,165|| align=right|8,49|| align=right|3,452||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98287)||2000 SM222|| align=right|15,6|| align=right|2,463|| align=right|0,171|| align=right|15,08|| align=right|3,864||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98288)||2000 SY222|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,145|| align=right|1,66|| align=right|3,587||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98289)||2000 SP226|| align=right|14,5|| align=right|2,315|| align=right|0,184|| align=right|22,57|| align=right|3,522||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98290)||2000 SE228|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,125|| align=right|4,00|| align=right|3,793||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98291)||2000 SS229|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,040|| align=right|2,51|| align=right|3,777||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98292)||2000 SC230|| align=right|15,8|| align=right|2,448|| align=right|0,120|| align=right|5,76|| align=right|3,830||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98293)||2000 SD230|| align=right|15,9|| align=right|2,189|| align=right|0,206|| align=right|2,81|| align=right|3,238||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98294)||2000 SO230|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,220|| align=right|2,53|| align=right|3,730||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98295)||2000 SE231|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,106|| align=right|6,29|| align=right|3,699||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98296)||2000 SC233|| align=right|15,0|| align=right|2,272|| align=right|0,221|| align=right|25,10|| align=right|3,424||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98297)||2000 SO233|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,071|| align=right|7,43|| align=right|3,575||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98298)||2000 SO234|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,061|| align=right|7,42|| align=right|3,389||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98299)||2000 SD235|| align=right|16,8|| align=right|2,179|| align=right|0,063|| align=right|0,88|| align=right|3,215||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98300)||2000 SE235|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,040|| align=right|2,60|| align=right|3,593||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98301)||2000 SS237|| align=right|15,2|| align=right|2,270|| align=right|0,188|| align=right|6,33|| align=right|3,421||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98302)||2000 SX237|| align=right|14,5|| align=right|2,221|| align=right|0,267|| align=right|7,68|| align=right|3,310||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98303)||2000 SZ237|| align=right|15,5|| align=right|2,358|| align=right|0,076|| align=right|8,26|| align=right|3,621||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98304)||2000 SJ241|| align=right|16,1|| align=right|2,185|| align=right|0,092|| align=right|2,17|| align=right|3,229||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98305)||2000 SG243|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,121|| align=right|6,38|| align=right|3,585||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98306)||2000 SP243|| align=right|16,4|| align=right|2,419|| align=right|0,088|| align=right|2,31|| align=right|3,763||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98307)||2000 SO251|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,152|| align=right|1,80|| align=right|3,729||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98308)||2000 SY251|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,119|| align=right|4,75|| align=right|3,579||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98309)||2000 SF254|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,103|| align=right|4,06|| align=right|3,461||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98310)||2000 ST256|| align=right|16,7|| align=right|2,193|| align=right|0,061|| align=right|5,26|| align=right|3,247||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98311)||2000 SO257|| align=right|16,2|| align=right|2,199|| align=right|0,018|| align=right|2,72|| align=right|3,260||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98312)||2000 SK258|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,149|| align=right|3,28|| align=right|3,677||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98313)||2000 SP258|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,190|| align=right|5,71|| align=right|3,598||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98314)||2000 SA259|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,021|| align=right|6,13|| align=right|3,587||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98315)||2000 SG261|| align=right|15,3|| align=right|2,313|| align=right|0,164|| align=right|5,49|| align=right|3,517||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98316)||2000 SQ261|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,087|| align=right|6,66|| align=right|3,763||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98317)||2000 SR262|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,106|| align=right|6,55|| align=right|3,451||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98318)||2000 SR263|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,149|| align=right|1,46|| align=right|3,631||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98319)||2000 SQ265|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,237|| align=right|7,25|| align=right|3,566||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98320)||2000 SA269|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,128|| align=right|11,11|| align=right|4,183||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98321)||2000 SS269|| align=right|14,7|| align=right|2,378|| align=right|0,062|| align=right|6,86|| align=right|3,666||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98322)||2000 SY269|| align=right|16,0|| align=right|2,250|| align=right|0,189|| align=right|5,64|| align=right|3,373||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98323)||2000 SB270|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,113|| align=right|8,35|| align=right|3,517||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98324)||2000 SK271|| align=right|15,7|| align=right|2,178|| align=right|0,100|| align=right|3,43|| align=right|3,214||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98325)||2000 SR273|| align=right|14,8|| align=right|2,408|| align=right|0,117|| align=right|5,99|| align=right|3,735||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98326)||2000 SG274|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,140|| align=right|4,64|| align=right|3,657||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98327)||2000 SN274|| align=right|15,9|| align=right|2,213|| align=right|0,009|| align=right|2,65|| align=right|3,291||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98328)||2000 SU276|| align=right|15,9|| align=right|2,277|| align=right|0,076|| align=right|4,73|| align=right|3,435||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98329)||2000 SB278|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,198|| align=right|2,74|| align=right|3,680||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98330)||2000 SE286|| align=right|16,2|| align=right|2,258|| align=right|0,104|| align=right|3,23|| align=right|3,393||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98331)||2000 SL290|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,231|| align=right|2,97|| align=right|3,682||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98332)||2000 SF294|| align=right|14,5|| align=right|2,441|| align=right|0,140|| align=right|22,62|| align=right|3,813||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98333)||2000 SC295|| align=right|15,3|| align=right|2,335|| align=right|0,310|| align=right|4,78|| align=right|3,566||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98334)||2000 SK295|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,181|| align=right|5,86|| align=right|3,605||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98335)||2000 SP295|| align=right|14,3|| align=right|2,269|| align=right|0,121|| align=right|7,20|| align=right|3,418||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98336)||2000 SS295|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,097|| align=right|6,28|| align=right|3,610||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98337)||2000 SX295|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,173|| align=right|5,14|| align=right|3,769||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98338)||2000 SB296|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,257|| align=right|6,21|| align=right|3,581||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98339)||2000 SG296|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,156|| align=right|12,16|| align=right|3,548||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98340)||2000 SU296|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,081|| align=right|6,04|| align=right|3,597||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98341)||2000 SF298|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,092|| align=right|6,18|| align=right|3,647||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98342)||2000 SD299|| align=right|16,4|| align=right|2,216|| align=right|0,078|| align=right|3,37|| align=right|3,299||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98343)||2000 SR301|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,062|| align=right|7,06|| align=right|3,421||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98344)||2000 SH302|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,204|| align=right|2,29|| align=right|3,660||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98345)||2000 SQ304|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,185|| align=right|4,55|| align=right|3,630||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98346)||2000 SW304|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,071|| align=right|7,24|| align=right|3,307||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98347)||2000 SV306|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,082|| align=right|6,99|| align=right|3,783||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98348)||2000 SM307|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,114|| align=right|7,41|| align=right|3,549||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98349)||2000 ST309|| align=right|16,8|| align=right|2,209|| align=right|0,098|| align=right|2,38|| align=right|3,283||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98350)||2000 SL318|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,212|| align=right|8,30|| align=right|3,699||MBA||29. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98351)||2000 SG323|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,134|| align=right|2,05|| align=right|3,672||MBA||28. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(98352)||2000 SX327|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,158|| align=right|5,42|| align=right|3,587||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98353)||2000 SU328|| align=right|17,1|| align=right|2,203|| align=right|0,107|| align=right|6,26|| align=right|3,269||MBA||27. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(98354)||2000 SM330|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,199|| align=right|6,64|| align=right|3,413||MBA||27. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(98355)||2000 SZ335|| align=right|15,0|| align=right|2,430|| align=right|0,073|| align=right|5,32|| align=right|3,787||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98356)||2000 SG336|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,166|| align=right|5,44|| align=right|3,606||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98357)||2000 SS336|| align=right|14,9|| align=right|2,326|| align=right|0,108|| align=right|7,08|| align=right|3,547||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98358)||2000 SA337|| align=right|15,0|| align=right|2,344|| align=right|0,129|| align=right|7,37|| align=right|3,588||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98359)||2000 SN349|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,124|| align=right|15,69|| align=right|4,067||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98360)||2000 SV354|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,145|| align=right|11,48|| align=right|3,449||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98361)||2000 SG361|| align=right|12,2|| align=right|5,116|| align=right|0,103|| align=right|10,05|| align=right|11,58||JUT||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98362)||2000 SA363|| align=right|11,6|| align=right|5,084|| align=right|0,019|| align=right|25,70|| align=right|11,47||JUT||21. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98363)||2000 SL363|| align=right|16,7|| align=right|2,434|| align=right|0,197|| align=right|5,88|| align=right|3,797||MBA||21. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98364)||2000 SE364|| align=right|15,1|| align=right|2,337|| align=right|0,100|| align=right|7,23|| align=right|3,571||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98365)||2000 SK367|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,113|| align=right|7,20|| align=right|3,549||MBA||22. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98366)||2000 TJ11|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,181|| align=right|3,21|| align=right|3,569||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98367)||2000 TP16|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,144|| align=right|1,36|| align=right|3,794||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98368)||2000 TU17|| align=right|16,3|| align=right|2,227|| align=right|0,048|| align=right|4,00|| align=right|3,323||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98369)||2000 TA18|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,062|| align=right|6,22|| align=right|3,648||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98370)||2000 TW18|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,140|| align=right|2,12|| align=right|3,477||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98371)||2000 TL19|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,133|| align=right|8,06|| align=right|3,585||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98372)||2000 TO19|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,129|| align=right|7,31|| align=right|3,624||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98373)||2000 TC20|| align=right|15,9|| align=right|2,263|| align=right|0,068|| align=right|10,77|| align=right|3,403||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98374)||2000 TD23|| align=right|16,8|| align=right|2,271|| align=right|0,107|| align=right|0,18|| align=right|3,423||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98375)||2000 TU25|| align=right|16,1|| align=right|2,406|| align=right|0,121|| align=right|0,35|| align=right|3,731||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98376)||2000 TN26|| align=right|15,6|| align=right|2,350|| align=right|0,201|| align=right|5,87|| align=right|3,602||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98377)||2000 TV26|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,173|| align=right|6,18|| align=right|3,778||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98378)||2000 TY27|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,108|| align=right|2,32|| align=right|3,701||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98379)||2000 TN33|| align=right|14,1|| align=right|2,282|| align=right|0,167|| align=right|24,18|| align=right|3,446||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98380)||2000 TR35|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,032|| align=right|1,87|| align=right|3,442||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98381)||2000 TP37|| align=right|15,1|| align=right|2,270|| align=right|0,188|| align=right|4,96|| align=right|3,418||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98382)||2000 TP38|| align=right|15,6|| align=right|2,171|| align=right|0,164|| align=right|6,55|| align=right|3,197||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98383)||2000 TL39|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,168|| align=right|7,73|| align=right|3,347||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98384)||2000 TG42|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,070|| align=right|7,56|| align=right|3,611||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98385)||2000 TN52|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,115|| align=right|3,80|| align=right|3,723||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98386)||2000 TR55|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,126|| align=right|14,61|| align=right|4,210||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98387)||2000 TU55|| align=right|15,0|| align=right|2,468|| align=right|0,176|| align=right|10,19|| align=right|3,875||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98388)||2000 TM58|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,028|| align=right|3,76|| align=right|3,819||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98389)||2000 TP58|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,139|| align=right|3,31|| align=right|3,632||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98390)||2000 TC62|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,193|| align=right|8,70|| align=right|3,530||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98391)||2000 TL62|| align=right|15,8|| align=right|2,437|| align=right|0,052|| align=right|4,26|| align=right|3,803||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98392)||2000 UC|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,240|| align=right|5,45|| align=right|3,610||MBA||18. oktober 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(98393)||2000 UG2|| align=right|14,6|| align=right|2,562|| align=right|0,242|| align=right|14,99|| align=right|4,100||MBA||23. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(98394)||2000 UH2|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,138|| align=right|6,72|| align=right|3,789||MBA||23. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(98395)||2000 UQ2|| align=right|14,0|| align=right|2,561|| align=right|0,126|| align=right|14,06|| align=right|4,098||MBA||24. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(98396)||2000 US2|| align=right|15,0|| align=right|2,344|| align=right|0,157|| align=right|6,43|| align=right|3,588||MBA||24. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(98397)||2000 UC3|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,164|| align=right|2,57|| align=right|3,498||MBA||24. oktober 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(98398)||2000 UE4|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,267|| align=right|13,52|| align=right|3,797||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98399)||2000 UP4|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,187|| align=right|3,77|| align=right|3,595||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98400)||2000 UR7|| align=right|15,0|| align=right|2,403|| align=right|0,188|| align=right|3,42|| align=right|3,725||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98401)||2000 UX7|| align=right|15,0|| align=right|2,373|| align=right|0,121|| align=right|5,86|| align=right|3,655||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98402)||2000 UE8|| align=right|16,5|| align=right|2,332|| align=right|0,197|| align=right|1,84|| align=right|3,560||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98403)||2000 UG8|| align=right|14,5|| align=right|2,298|| align=right|0,075|| align=right|5,64|| align=right|3,484||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98404)||2000 UT8|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,213|| align=right|0,37|| align=right|4,096||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98405)||2000 UN9|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,085|| align=right|15,19|| align=right|4,238||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98406)||2000 UC10|| align=right|15,2|| align=right|2,295|| align=right|0,055|| align=right|7,52|| align=right|3,477||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98407)||2000 UX10|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,106|| align=right|5,42|| align=right|3,617||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98408)||2000 UD11|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,212|| align=right|2,97|| align=right|3,751||MBA||19. oktober 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(98409)||2000 UQ12|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,156|| align=right|2,83|| align=right|3,618||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98410)||2000 UX12|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,093|| align=right|4,36|| align=right|3,549||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98411)||2000 UT13|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,183|| align=right|3,38|| align=right|3,502||MBA||24. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(98412)||2000 UG15|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,229|| align=right|2,40|| align=right|3,674||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98413)||2000 UO16|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,140|| align=right|7,37|| align=right|3,633||MBA||29. oktober 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(98414)||2000 UE18|| align=right|16,1|| align=right|2,263|| align=right|0,137|| align=right|5,16|| align=right|3,404||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98415)||2000 UH18|| align=right|15,7|| align=right|2,294|| align=right|0,179|| align=right|4,38|| align=right|3,474||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98416)||2000 US20|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,116|| align=right|1,95|| align=right|3,714||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98417)||2000 UW21|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,213|| align=right|3,38|| align=right|3,592||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98418)||2000 US22|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,120|| align=right|7,38|| align=right|3,536||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98419)||2000 UV22|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,145|| align=right|7,06|| align=right|3,646||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98420)||2000 UN24|| align=right|16,3|| align=right|2,315|| align=right|0,148|| align=right|4,72|| align=right|3,523||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98421)||2000 UD26|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,188|| align=right|5,56|| align=right|3,620||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98422)||2000 UO26|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,183|| align=right|5,64|| align=right|3,560||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98423)||2000 UU26|| align=right|15,2|| align=right|2,454|| align=right|0,311|| align=right|9,70|| align=right|3,844||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98424)||2000 UO28|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,065|| align=right|5,85|| align=right|3,549||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98425)||2000 UM33|| align=right|16,4|| align=right|2,423|| align=right|0,161|| align=right|2,00|| align=right|3,771||MBA||30. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(98426)||2000 UE34|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,111|| align=right|5,95|| align=right|3,755||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98427)||2000 UA35|| align=right|15,9|| align=right|2,278|| align=right|0,040|| align=right|6,82|| align=right|3,437||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98428)||2000 UE35|| align=right|14,9|| align=right|2,435|| align=right|0,046|| align=right|10,01|| align=right|3,799||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98429)||2000 UL35|| align=right|15,3|| align=right|2,382|| align=right|0,180|| align=right|2,28|| align=right|3,676||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98430)||2000 UN35|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,057|| align=right|6,23|| align=right|3,794||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98431)||2000 UA36|| align=right|15,3|| align=right|2,530|| align=right|0,178|| align=right|7,35|| align=right|4,023||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98432)||2000 UR36|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,080|| align=right|2,38|| align=right|3,601||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98433)||2000 UP37|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,057|| align=right|6,56|| align=right|3,527||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98434)||2000 UF39|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,094|| align=right|2,18|| align=right|3,752||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98435)||2000 UE41|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,185|| align=right|1,23|| align=right|3,600||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98436)||2000 UF42|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,133|| align=right|7,73|| align=right|3,780||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98437)||2000 UP47|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,144|| align=right|3,12|| align=right|3,601||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98438)||2000 UH49|| align=right|14,8|| align=right|2,464|| align=right|0,098|| align=right|7,87|| align=right|3,868||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98439)||2000 UD50|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,084|| align=right|4,21|| align=right|3,667||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98440)||2000 UN50|| align=right|14,5|| align=right|2,795|| align=right|0,109|| align=right|13,34|| align=right|4,672||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98441)||2000 UW54|| align=right|13,7|| align=right|2,539|| align=right|0,026|| align=right|15,13|| align=right|4,046||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98442)||2000 UT55|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,171|| align=right|4,60|| align=right|4,172||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98443)||2000 UZ56|| align=right|16,6|| align=right|2,212|| align=right|0,122|| align=right|8,69|| align=right|3,289||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98444)||2000 UM57|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,118|| align=right|4,49|| align=right|3,675||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98445)||2000 UG59|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,044|| align=right|3,37|| align=right|3,530||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98446)||2000 UM59|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,019|| align=right|6,05|| align=right|3,770||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98447)||2000 UE60|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,146|| align=right|3,02|| align=right|3,367||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98448)||2000 UN60|| align=right|15,9|| align=right|2,216|| align=right|0,162|| align=right|5,61|| align=right|3,299||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98449)||2000 UM61|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,079|| align=right|5,75|| align=right|3,656||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98450)||2000 US62|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,087|| align=right|5,57|| align=right|3,693||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98451)||2000 UT63|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,068|| align=right|6,82|| align=right|3,706||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98452)||2000 UB65|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,136|| align=right|5,20|| align=right|3,616||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98453)||2000 UL66|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,199|| align=right|2,76|| align=right|3,765||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98454)||2000 US66|| align=right|15,3|| align=right|2,239|| align=right|0,080|| align=right|6,55|| align=right|3,350||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98455)||2000 UF68|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,060|| align=right|5,97|| align=right|3,562||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98456)||2000 UD69|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,150|| align=right|5,60|| align=right|3,497||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98457)||2000 UE69|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,138|| align=right|3,84|| align=right|3,743||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98458)||2000 UP70|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,110|| align=right|2,68|| align=right|3,523||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98459)||2000 UZ72|| align=right|14,3|| align=right|2,525|| align=right|0,170|| align=right|7,05|| align=right|4,013||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98460)||2000 UM73|| align=right|16,4|| align=right|2,358|| align=right|0,210|| align=right|2,32|| align=right|3,619||MBA||26. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98461)||2000 UQ76|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,155|| align=right|2,03|| align=right|3,677||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98462)||2000 UB79|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,087|| align=right|5,31|| align=right|4,113||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98463)||2000 UL81|| align=right|14,4|| align=right|2,308|| align=right|0,127|| align=right|24,44|| align=right|3,507||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98464)||2000 UP83|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,139|| align=right|1,54|| align=right|3,662||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98465)||2000 UN84|| align=right|16,5|| align=right|2,235|| align=right|0,146|| align=right|1,91|| align=right|3,341||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98466)||2000 UF91|| align=right|16,3|| align=right|2,260|| align=right|0,067|| align=right|4,37|| align=right|3,397||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98467)||2000 UW91|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,078|| align=right|4,44|| align=right|3,863||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98468)||2000 UM92|| align=right|14,7|| align=right|2,617|| align=right|0,065|| align=right|13,37|| align=right|4,232||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98469)||2000 UF93|| align=right|15,9|| align=right|2,225|| align=right|0,109|| align=right|5,37|| align=right|3,319||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98470)||2000 US94|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,104|| align=right|4,74|| align=right|3,500||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98471)||2000 UW94|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,142|| align=right|4,73|| align=right|3,781||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98472)||2000 UB95|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,082|| align=right|4,94|| align=right|3,743||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98473)||2000 UD96|| align=right|14,9|| align=right|2,330|| align=right|0,205|| align=right|4,75|| align=right|3,556||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98474)||2000 UR97|| align=right|15,9|| align=right|2,277|| align=right|0,176|| align=right|4,60|| align=right|3,436||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98475)||2000 UF98|| align=right|15,4|| align=right|2,442|| align=right|0,067|| align=right|3,86|| align=right|3,814||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98476)||2000 UP98|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,064|| align=right|6,93|| align=right|3,524||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98477)||2000 UR99|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,180|| align=right|4,58|| align=right|3,592||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98478)||2000 UB100|| align=right|16,2|| align=right|2,317|| align=right|0,130|| align=right|6,21|| align=right|3,526||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98479)||2000 UM100|| align=right|14,7|| align=right|2,378|| align=right|0,112|| align=right|5,86|| align=right|3,667||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98480)||2000 UR100|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,101|| align=right|6,21|| align=right|3,574||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98481)||2000 UX100|| align=right|14,6|| align=right|2,517|| align=right|0,116|| align=right|13,32|| align=right|3,994||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98482)||2000 UL101|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,112|| align=right|6,77|| align=right|3,649||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98483)||2000 UJ102|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,093|| align=right|4,25|| align=right|3,639||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98484)||2000 UK103|| align=right|15,1|| align=right|2,236|| align=right|0,077|| align=right|4,68|| align=right|3,344||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98485)||2000 US105|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,081|| align=right|6,84|| align=right|3,690||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98486)||2000 UZ105|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,124|| align=right|6,54|| align=right|3,514||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98487)||2000 UC106|| align=right|15,6|| align=right|2,532|| align=right|0,161|| align=right|7,59|| align=right|4,029||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98488)||2000 UM106|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,143|| align=right|7,06|| align=right|3,671||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98489)||2000 UR106|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,152|| align=right|10,22|| align=right|3,568||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98490)||2000 UJ108|| align=right|16,0|| align=right|2,281|| align=right|0,145|| align=right|7,44|| align=right|3,444||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98491)||2000 UA109|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,094|| align=right|6,68|| align=right|3,636||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98492)||2000 UU109|| align=right|15,1|| align=right|2,540|| align=right|0,215|| align=right|16,12|| align=right|4,048||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98493)||2000 UY110|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,132|| align=right|1,99|| align=right|3,813||MBA||26. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|98494 Marsupilami||2000 UN111|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,155|| align=right|3,57|| align=right|3,652||MBA||27. oktober 2000||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(98495)||2000 VV2|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,187|| align=right|4,78|| align=right|3,549||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(98496)||2000 VT3|| align=right|15,0|| align=right|2,802|| align=right|0,027|| align=right|5,79|| align=right|4,689||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98497)||2000 VL5|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,113|| align=right|2,02|| align=right|3,719||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98498)||2000 VS10|| align=right|15,5|| align=right|2,370|| align=right|0,145|| align=right|3,17|| align=right|3,649||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98499)||2000 VW11|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,126|| align=right|16,09|| align=right|4,225||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98500)||2000 VL12|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,109|| align=right|5,87|| align=right|3,396||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov